Dit is een chronologie van dirigenten die het nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker hebben geleid.

Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker